Pojem Hromnice má více významů.
 Hromnice (svátek) – svátek slavený 2. února spojený s posvěcováním svíček hromniček proti bouřce
 Hromnice (okres Plzeň-sever) – vesnice v okrese Plzeň-sever
 Hromnice aneb příběh tajemné stopařky – dětská kniha Evy Prchalové

Externí odkazy